Ballerstedt bezeichnet:

 den Osterburger Ortsteil Ballerstedt im Landkreis Stendal in Sachsen-Anhalt

Ballerstedt ist Familienname folgender Personen:
 Kurt Ballerstedt (1905–1977), deutscher Jurist
 Maurice Ballerstedt (* 2001), deutscher Radrennfahrer
 Max Ballerstedt (1857–1945), deutscher Paläontologe
 Otto Ballerstedt (1887–1934), deutscher Ingenieur, Schriftsteller und Politiker
 Siegfried Ballerstedt (* 1937), deutscher Wasserballspieler